Эйер:

 Эйер — коммуна в губернии Оппланн в Норвегии.
 Эйер, Дэвид (род. 1968) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр.

См. также 
 Айер